Switlohirske (; ) ist ein Dorf im Süden der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 3000 Einwohnern (2001).

Switlohirske ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Kobeljaky, zu der noch die Dörfer
Bratschkiwka ( ) mit etwa 110 Einwohnern, Kyschenky ( ) mit etwa 240 Einwohnern, Prosjanykiwka ( ) mit etwa 250 Einwohnern gehören.

Das Dorf liegt am rechten Ufer des Mündungsdeltas der Worskla in den zum Kamjansker Stausee angestauten Dnepr 38 km südlich vom Rajonzentrum Kobeljaky und 100 km südlich der Oblasthauptstadt Poltawa.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Kobeljaky
Ort an der Worskla